Csehország
 Blatno, település a Chomutovi járásban
 Blatno, település a Lounyi járásban
 Szlovénia
 Blatno, település a Brežice községben